Lucius Furius är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Furius (militär), romersk militär
 
 
 
 Lucius Furius Purpureo, romersk politiker och militär, konsul 196 f.Kr.